Araguanaensi – abitanti di Araguanã (Maranhão)
Araguanaensi – abitanti di Araguanã (Tocantins)